Гуни́б:

 Гуниб — село в Гунибском районе Дагестана.
 Гуниб — горное плато в Дагестане.
 Гуниб (также известна как Маяк) — гора, высшая точка плато Гуниб.
 Гуниб — баллада о сдаче в плен имама Шамиля.